Wahlkreis 90 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 90
 Landtagswahlkreis 90